Еропотамос — топоним в Греции:
 Еропотамос — река в Греции на Крите, впадает в залив Месара.
  — река в Греции на Крите, впадает в Критское море.